Antoniadi peut faire référence à:
Eugène Antoniadi, astronome

Antoniadi (cratère lunaire)
Antoniadi (cratère martien)